Paul Gilbert peut désigner :

 Paul Gilbert (1903-1975), médecin québecois ;
 Paul Gilbert (1945-), philosophe jésuite belge ;
 Paul Gilbert (1966-), guitariste américain.